Буковище — название населённых пунктов.

Россия 
 Буковище — посёлок в Севском районе Брянской области.
 Буковище — хутор в Пристенском районе Курской области.